Vulnerable () — пятый студийный альбом американской рок-группы The Used, выпущенный 26 марта 2012 года.

История 
В конце апреля 2010 года группа отменила все предстоящие концерты в Европе и России, сославшись на обстоятельства, возникшие из-за раскола с их менеджерской командой. Кроме того, они упомянули, что начали записывать новую музыку для своего следующего альбома.

Оценки 

Альбом был воспринят преимущественно смешанными оценками.

Англоязычный сайт-агрегатор Metacritic, основываясь на четырёх отзывах, вывел 69 баллов из 100.

Агрегатор Allmusic написал: «The Used находят золотую середину на своём пятом студийном альбоме, 12-песенном взрыве огненного эмо, инди, панк-рока, которые сочетаются с гладким металлическим попом 2007 года».

На PopMatters написали, что альбом потерпел неудачу на эстетическом уровне.

Список композиций 
Все песни написаны The Used.

Участники записи 

The Used
 Берт Маккрэкен — главный вокалист, музыкальное программирование
 Куинн Оллман — гитара, дополнительный вокал
 Джосеф Ховард — бас-гитарист, дополнительный вокал
 Дэн Вайтсайдс — ударные, дополнительный вокал

Исполнители
 Уилльям Контрол — вокал (6)
 Ландон Ньюсом — дополнительный вокал (13)

Дизайн
 Френк Маддокс — художественная работа, дизайн, фотографирование

Техническая работа и продюсирование
 Джон Филдменн — продюсер, миксинг
 Брэндон Холл Паддок — инженеринг, дополнительный продюсер
 Джереми Хатчер — инженеринг
 Спенсер Хоад — инженеринг
 Кортни Баллард — дополнительный инженеринг
 Джо Гаствирт — мастеринг

Чарты

История выпуска

Примечания 

Альбомы The Used